Craig Foster – calciatore australiano
Craig Foster – documentarista sudafricano